Lusitano – aggettivo riferito a ciò che è pertinente alla Lusitania
 Lusitano – appartenente all'antico popolo dei Lusitani
 Lingua lusitana – lingua indoeuropea
 Lusitano – razza equina

Pagine correlate 
Portoghese